Disselnkötter ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Disselnkötter (1904–2006), deutsche Fürsorgerin und Trägerin der Auszeichnung Gerechte unter den Völkern
 Walther Disselnkötter (1903–2000), deutscher Pfarrer und Träger der Auszeichnung Gerechter unter den Völkern